Décsi Gyula (1864-1933) mozitulajdonos, filmegyesületi elnök
Décsi Gyula, eredetileg Damweber Gyula Antal (1919–1990) ügyvéd, rendőrtiszt, igazságügy-miniszter, ÁVH-s alezredes. 
Décsy Gyula (1924-2008) hungarológus.